Haluge (Foča, BiH)
Haluge (Višegrad, BiH)